Porta di Sotto a Castel Goffredo
 Porta di Sotto a Legnano